Bagre-do-mar é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Bagre marinus (Mitchill, 1815)
 Genidens barbus (Lacépède, 1803)
Netuma barba (Lacépède, 1803)
 Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)

Desambiguação